Emanuelssegen – dawna nazwa miejscowości Murcki, będącej dziś dzielnicą Katowic 
 Emanuelssegen – dawna nazwa Kopalni Węgla Kamiennego Murcki